Sankta Helena kan syfta på:

 Sankta Helena – en brittisk ö i södra Atlanten
 Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha – ett brittiskt overseas territory bestående av öarna Sankta Helena och Ascension samt ögruppen Tristan da Cunha
 RMS St. Helena – ett fartyg
 Sankta Helena (helgon) (250–330), Flavia Julia Helena, mor till Konstantin den store
 Sankta Helena (1100-talet), en högättad kvinna betraktas som Västergötlands och Skövdes skyddshelgon, se Elin av Skövde
 Sankta Helena kyrka, Skövde – en kyrkobyggnad i Skövde församling

Se även 
 Saint Helena
 Santa Helena
 Helena